Jezičac može označavati:
 Jezičac, Stolisnik, hajdučka trava, Achillea 	L., biljni rod iz porodice Asteraceae.
 Jezičac, planinski stolisnik, siparska hajdučica,Achillea abrotanoides (Vis.) Vis., biljna v rsta iz porodice Asteraceae
 Jezičac, obični jelenjak, jelenski jezik, Asplenium scolopendrium L., biljna vrsta iz porodice Aspleniaceae
 Jezičac, ruta gorska, ruta sinja, Ruta chalepensis L. biljna vrsta iz porodice Rutaceae